Nebbia ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Nebbia (1536–1614), italienischer Maler
 Franco Nebbia (1927–1984), italienischer Musiker, Darsteller und Autor
 Litto Nebbia (* 1948), argentinischer Rocksänger